Eschenloh steht für:

 Eschenloh (Frauenneuharting), Gemeindeteil von Frauenneuharting, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Eschenloh (Rottenburg an der Laaber), Gemeindeteil von Rottenburg an der Laaber, Landkreis Landshut, Bayern